Бабуви́зм () — политическое учение, построенное на основе идей утопического социализма и, в первую очередь, идеи полного социального равенства всех людей. Возникло в конце XVIII века в революционной Франции и было названо в честь французского революционера Гракха Бабёфа. Часто характеризуется как предшественник научного коммунизма.

Особая система политической организации, пропагандируемая Бабёфом и его приверженцами — бабувистами, была подробно представлена в сочинении «Заговор во имя равенства», автором которого стал друг и сподвижник Бабёфа Филиппо Буонарроти. Не содержавшая никаких принципиально новых идей, эта работа, впервые опубликованная в 1820 году в Брюсселе, включала в себя изложение практических способов осуществления коммунистических идей Мора, Кампанеллы, Мабли и — в особенности — Морелли.

Идеология 
Идеалом будущего общественного порядка бабувисты считали коммунизм, который, однако, рассматривался ими в упрощённой, уравнительной форме. Путь к преобразованиям, как полагали приверженцы бабувизма, лежал через восстание бедноты по инициативе и под руководством тайной заговорщической организации — революционного комитета. Важной идеей, выдвинутой бабувистами, была необходимость дополнения политической революции революцией социальной — только в этом случае, по их мнению, трудящиеся могли добиться осуществления своих намерений. Бабувисты также выступали против частной собственности. Так, Пьер Сильвен Марешаль — автор бабувистского манифеста «Catéchisme des athées» — писал: «Нет больше частной собственности на землю! Мы требуем общего потребления принадлежащих всем плодов земных…».

После казни Бабёфа и  в 1797 году бабувисты продолжали политическую и общественную деятельность совместно с левыми якобинцами. Возрождение бабувизма произошло после выхода книги Буонарроти «Заговор во имя равенства» и возвращения её автора из эмиграции в Париж после Июльской революции 1830 года. Окончательно бабувизм исчерпал себя и перестал существовать как самостоятельное течение в 1840-х годах, с распространением идей Луи Огюста Бланки, унаследовавшего ряд идей Бабёфа и Буонарроти.

Известные представители 
 Пьер Антуан Антонелль (1747—1817)
 Гракх Бабёф (1760—1797)
 Филиппо Буонарроти (1761—1837)
  (1769—1797)
 Софи Жермен (1776—1831)
  (1767—1837)
 Пьер Сильвен Марешаль (1750—1803)

Литература 
 
 
 Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. пер. с франц. (2 изд.). т. 1—2. — М. 1963.
 Волгин В. П. Французский утопический коммунизм. — М. 1960.
 Далин В. Гракх Бабёф накануне и во время Великой французской революции (1785—1794). — М. 1963.
 Дерзновение / Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 314[6] c., ил. C.114-126.
 Домманже М. Бабеф и заговор равных
 Легран Р. Бабувисты после 18 фрюктидора // Французский ежегодник 1979. — М., 1981.
 
 Французский ежегодник. 1960. — М. 1961. с. 5—278.
 Черткова Г. Барнав, Бабеф: два взгляда на французскую революцию
 Черткова Г. С. Гракх Бабеф во время Термидорской реакции. — М.: Наука, 1980.
 Черткова Г. От Бабефа к Буаноротти: движение во имя равенства или Заговор равных?
 Щёголев П. П. Бабёф, Жизнь замечательных людей, 1933. — 156 с.
 Щеголев П. Заговор Бабефа
 Эренбург И. Заговор равных
 Advielle V. Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme. v. 1—2. — P. 1844.
 Babeuf et les problemes du babouvisme. — P. 1963
 Daline V., Saitta A., Soboul A. Inventaire des manuscrits et des imprimes de Babeuf. — P. 1966.

Ссылки 
 Бабёф и бабувизм

Коммунизм
Великая французская революция
История социализма
Левые